MIK steht für:
 Militärisch-industrieller Komplex
 Maximale Immissions-Konzentration, siehe MIK-Wert
 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen
 Methylisobutylketon als weitere Abkürzung neben MIBK, siehe Methylisobutylketon
 Museum Industriekultur (Osnabrück)
 MIK Museum Information Kunst, Kulturzentrum in Ludwigsburg
 Flughafen Mikkeli (IATA-Code), Flughafen in Finnland

Mik ist der Familienname folgender Personen:
 Aernout Mik (* 1962), niederländischer Künstler
 Oliver Mik (* 1974), deutscher Koch
 Walter Mik (* 1951), deutscher Musikdirektor
und der Künstlername von
 Isaac M.I.K. (Isaac Kyere; * 1991), deutsch-ghanaischer Tänzer und Choreograph

mik steht für:
 Hitchiti-Mikasuki-Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache in Florida aus der Muskogee-Sprachfamilie

Abkürzung